Darmspülung bezeichnet folgende Verfahren zur Reinigung des Darmes:

 Einlauf (Medizin)
 Colon-Hydro-Therapie
 Orthograde Darmspülung